Шишко — фамилия.

Известные носители 
 Шишко, Анатолий Валерианович (1899—1956) — русский советский писатель.
 Шишко, Василий Кузьмич — заслуженный строитель РСФСР
 Шишко, Григорий Гордеевич (1923—1994) — советский художник, первый криворожский художник Член союза художников СССР, член Национального союза художников Украины.
 Шишко, Евгения Матвеевна (род. 1881) — танцовщица Большого театра в 1897—1902 годах.
 Шишко, Лев Петрович (1872—1943) — русский архитектор.
 Шишко, Леонид Эммануилович (1852—1910) — революционер-семидесятник, бывший офицер.
 Шишко, Леонтий Павлович (1923—1983) — советский поэт-песенник.
 Шишко, Макар Федосеевич (1822—1888) — русский химик, инспектор освещения Императорских театров.
 Шишко, Ольга Викторовна (род. 1967) — российский искусствовед.
 Шишко, Павел Оттонович (1881—1967) — капитан 1-го ранга Российского императорского флота и Белого дела.
 Шишко, Сергей Фёдорович (1911—1997) — советский украинский художник-живописец.
 Шишко, Сергей Фёдорович (1888—1970) — советский актёр театра и кино.

 Шишко-Богуш, Адольф (1883—1948) — польский архитектор, реставратор, педагог.
 Богуш-Шишко, Михал (1811—1877) — белорусско-польский историк и археограф.

См. также 
 Шишков
 Шишкин